Il doppio del torneo di tennis Geneva Open 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Sergio Casal e Emilio Sánchez che hanno battuto in finale Carlos Kirmayr e Cássio Motta 6–4, 4–6, 7–5.

Teste di serie

 Joakim Nyström /  Mats Wilander (quarti di finale)
 Heinz Günthardt /  Balázs Taróczy (semifinali)

 Pavel Složil /  Tomáš Šmíd (primo turno)
 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Geneva Open 1985